Запо́льский () — фамилия.

Известные носители 

 Запольский, Андрей Васильевич (1768—1813) — генерал-майор, герой сражения при Прейсиш-Эйлау.
 Запольский, Борис Фёдорович (1869—1905) — полковник, герой похода в Китай в 1900—1901 годах и русско-японской войны.
 Запольский, Василий Ипатович (1776—1837) — писатель и переводчик с французского языка начала XIX века.
 Запольский, Глеб Владимирович (1896—1951) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Запольский, Иван (Ян) — Янош I Запольяи
 Запольский, Иван Ипатович (1773—1810) — профессор прикладной математики и опытной физики в Казанском университете.
 Запольский, Михаил Фёдорович (1866—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Запольский, Никита (ум. 1863) — протоиерей Русской Православной церкви, миссионер Якутской области.
 
 Запольский, Павел Иванович (1797—1860) — первый атаман Забайкальского казачьего войска (1851—1856), генерал-майор.

Двойные фамилии 
 Довнар-Запольский, Митрофан Викторович (1867—1934) — белорусский историк, этнограф, фольклорист, экономист, основоположник белорусской национальной историографии.
 Запольский-Платонов, Степан Васильевич (в монашестве Самуил; 1772—1831) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.

Топоним

Другое 
 Ям-Запольский мир — мирный договор сроком на 10 лет, заключённый между Речью Посполитой и Русским царством 15 января 1582 года.